«All of Me» — песня американского исполнителя Джона Ледженда с его четвёртого студийного альбома Love in the Future. Песня посвящена его супруге Крисси Тейген.

Информация о песне 
Песня представляет собой фортепианную балладу, она посвящена супруге Джона Ледженда Крисси Тейген. Продюсерами песни стали сам Джон Ледженд и . «All of Me» написана в тональности Ля-бемоль мажор в медленном темпе 63 удара в минуту; последовательность аккордов — F5-D♭-A♭-E♭5.

Премьера песни состоялась в июне 2013 года в эфире телешоу Опра Уинфри Oprah’s Next Chapter. 6 августа 2013 песня появилась в продаже на iTunes, а 12 августа — на радио.

В январе 2014 года диджей Tiësto выпустил свой ремикс «All of Me». В июне 2014 года Джон Ледженд записал Кантри-версию песни исполненную совместно с Дженнифер Неттлз и Хантером Хейзом.

Видеоклип «All of Me» был снят в Италии за несколько дней до свадьбы Джона Ледженда, в конце клипа использованы кадры из съёмки самой свадебной церемонии, состоявшейся у озера Комо. Видеоклип был представлен публике 2 октября.

26 октября вышел клип на «All of Me», исполненную со скрипачкой Линдси Стирлинг.

20 августа 2013 года Джон Ледженд выступил с «All of Me» на Шоу Дэвида Леттермана, 27 августа — на The Box в Нью-Йорке, 2 сентября — на шоу Джимми Киммела, 10 октября — на шоу Венди Уильямс. 26 января 2014 года Джон Ледженд исполнил «All of Me» во время 56-й церемонии вручения наград «Грэмми».

Критика 
«All of Me» получила, в основном, положительные отзывы от музыкальных изданий. The Boston Globe назвал песню «основным треком» с альбома. Издание Exclaim! отметило звучание композиции. Положительные отзывы опубликовали Rolling Stone Julia Leconte of NOW и The Guardian.

Список композиций 
Digital download
 «All of Me» (album version) — 4:29

Digital download — remix
 «All of Me» (Tiësto's Birthday Treatment remix) (radio edit) — 4:11

Digital download
 «All of Me» (featuring Jennifer Nettles and Hunter Hayes) — 4:19

CD single
 «All of Me» — 4:29
 «Made to Love» — 3:59

Позиции в чартах 
17 мая 2014 года «All of Me» возглавила хит-парад Billboard Hot 100. К декабрю 2014 года в США было продано более 5 миллионов копий сингла. В Великобритании песня добралась до 2 места хит-парада UK Singles Chart.

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за все время

Сертификация 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Хронология изданий

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2013 года
Песни 2013 года
Песни Хантера Хейза
Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Баллады 2010-х годов
Поп-баллады
Соул-баллады